Энен-Бомон:

 Энен-Бомон — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантоны Монтиньи-ан-Гоэль и Энен-Бомон.
 Энен-Бомон — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале. Входит в состав округа Ланс.

См. также 
 Энен-Бомон-1 (кантон)
 Энен-Бомон-2 (кантон)